BYU steht als Abkürzung für:
 Brigham Young University, eine Universität in Provo im US-Bundesstaat Utah
 Verkehrslandeplatz Bayreuth in Deutschland (IATA-Code)

Siehe auch:

BYU